Ženská čtyřhra National Bank Open 2021 probíhala v první polovině srpna 2021. Do deblové soutěže montréalského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl pár Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal pátý nasazený kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová, který ve finále zdolal chorvatsko-slovinské turnajové šestky Dariju Jurakovou a Andreju Klepačovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4 a oplatily jim tak týden starou porážku z Silicon Valley Classic. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a při teprve třetím společném turnaji získaly premiérovou trofej, když předtím dvakrát odešly z boje o titul poraženy na J&T Banka Ostrava Open 2020 a právě Silicon Valley Classic 2021. Dabrowská vybojovala jubilejní desátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Stefaniovou to bylo třetí a v dosavadní kariéře největší takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
 Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (čtvrtfinále)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (2. kolo)
 Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (2. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (čtvrtfinále)
  Gabriela Dabrowská /  Luisa Stefaniová (vítězky)
  Darija Juraková /  Andreja Klepačová (finále)
  Ellen Perezová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  Coco Gauffová /  Jessica Pegulaová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

National Bank Open 2021